Mykines – isola delle Fær Øer
 Mykīnes – ex comune della Grecia